Сайпл:

 Сайпл — остров у берегов Антарктиды.
 Сайпл — вулкан на острове Сайпл.
 Сайпл, Пол — американский антарктический исследователь.
 Берег Сайпла — часть Шельфового Ледника Росса.
 Сайпл — антарктическая станция (1973).